Zhenxi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhenxi (socken i Kina, Guangxi), 
 Zhenxi (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar